Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Boris Becker e Slobodan Živojinović 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (Campioni)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (quarti di finale)

 Christo van Rensburg /  Tim Wilkison (secondo turno)
 Yannick Noah /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (secondo turno)
 Peter Doohan /  Paul McNamee (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1986